Jesper Carlsen kan henvise til flere personer :

 Jesper Carlsen (antikhistoriker)
 Jesper Carlsen (atlet)
 Jesper Carlsen (bassist)